Ribari est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Ribari, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Ribari, une localité située dans la municipalité de Karlovac, comitat de Karlovac ;
en Serbie
Ribari, un village situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
Ribari, une localité située sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva.